Dwie miejscowości w Stanach Zjednoczonych, w Karolinie Północnej:
 Grabtown – w hrabstwie Bertie
 Grabtown – w hrabstwie Johnston